Машадо — фамилия. Известные носители:
 Машадо, Артур (1909—1997) — бразильский футболист, защитник.
 Машадо, Валдо (1934—2019) — бразильский футболист, нападающий.
 Машадо, Кено (род. 2000) — бразильский боксёр, серебряный призёр чемпионата мира (2021).
 Машадо, Филипе (1984—2016) — бразильский футболист, защитник.

См. также 
 Машадо Маркес, Рожер (род. 1975) — бразильский футболист, защитник.